Danmarks håndboldlandshold henviser til flere artikler:

Danmarks håndboldlandshold (damer)
Danmarks håndboldlandshold (herrer)